Adaílton Martins Bolzan (1977) – calciatore di , Hellas Verona, , Bologna e Vaslui
 Adaílton da Silva Santos (1979) – ex calciatore
 Adaílton dos Santos da Silva (1990) – calciatore di ruolo attaccante
 Adaílton José dos Santos Filho (1984) – calciatore vincitore del Campionato mondiale di calcio Under-20 2003